Denkmäler zur Erinnerung an den Kaiser Joseph II. wurden im 19. Jahrhundert in zahlreichen Städten und Gemeinden der Länder der böhmischen Krone und in den Österreichischen Erbländern errichtet. Die Initiatoren dieser Denkmäler wollten damit an wichtige Ergebnisse seiner Josephinischen Reformen (Motto: „Alles für das Volk; nichts durch das Volk“) erinnern, insbesondere an die „Aufhebung der Leibeigenschaft“ durch das Untertanenpatent von 1781 („Joseph – der Bauernbefreier“) und das Toleranzpatent von 1781 zur Religionsfreiheit, sowie die Reformen zur Neuordnung der Grundsteuer und Verbesserung der Volksgesundheit.

Aufstellung der Denkmäler 

Die meisten Denkmäler wurden in den Ländern der böhmischen Krone aufgestellt. Sie zeigen meist das gleiche Aussehen, weil sie nach einem „Einheitsmodell“ in der ehemaligen Gräflich Salm’sche Kunstgießerei Blansko gegossen wurden.
Das Denkmal zeigt den Kaiser mit seinem Leibeigenschaftsaufhebungspatent in der Hand.

Wer der Schöpfer der Skulptur ist, ist heute nicht mehr eindeutig feststellbar. Die folgenden Künstler kommen in Betracht:
 Paul Wewerka (1826–1899), Bildhauer im Modell-Atelier der Eisenhütten von Blansko auf der Basis eines Gemäldes von Joseph Hickel (1736–1807)
 Anton Brenek, Bildhauer
 Viktor Tilgner (1844–1896), Bildhauer, bekannt für seine Büsten der kaiserlichen Familie
 Theodor Friedl (1842–1900), Bildhauer

Die Aufstellung dieser Denkmäler in den von Deutschen bewohnten Gebieten gegen Ende des 19. Jahrhunderts zum 100. Jahrestag der Reformen war wohl auch ein Ausdruck der allgemeinen Verschärfung der Beziehungen zwischen den deutschen und tschechischen Mitbürgern.

Tschechien 
In der Tschechoslowakei wurden nach dem „Gesetz zum Schutz der Republik vom 19. März 1923“ (Zákon na ochranu republiky č. 50/1923, § 26) Denkmäler, Inschriften, Büsten, Tafeln, Bilder und Wappen, die an Mitglieder der Dynastien erinnerten, die in Österreich, Ungarn, Österreich-Ungarn oder im Deutschen Reich geherrscht hatten, als staatsfeindlich bezeichnet und mussten entfernt werden. Dieses Gesetz trat am 1. Mai 1923 in Kraft. Nach der Entfernung der Kaiser-Joseph-II.-Denkmäler wurden an deren Stelle meist Hans-Kudlich-Denkmäler oder Kriegerdenkmäler errichtet. Seit den 1990er Jahren sind einige Denkmäler neu aufgestellt worden.

Aufgestellte Kaiser-Joseph-II.-Denkmäler 

 Brno-Černovice (Brünn-Czernowitz)
 errichtet 1892 durch Anton Brenek vor dem Deutschen Haus in Brünn-Veveří (Brünn-Eichhorn), Moravské náměstí (Kioskplatz), seit 1988 im Gelände der Psychiatrischen Klinik in Brünn-Czernowitz
 Brno, Park Lužánky (Augarten in Brünn)
 Cheb (Eger), errichtet 1887 durch Karl Wilfert sen., 1923 entfernt, 1995 im Archivgarten aufgestellt, eine Replik 2003 in Františkovy Lázně aufgestellt
 Chodov (Chodau), Okres Sokolov
 errichtet 1889 vor der Schule, 1923 entfernt, 1938 bis 1945 in der Stadt wiederaufgestellt, um 2000 wieder errichtet
 Františkovy Lázně (Franzensbad)
 ursprünglich in Eger errichtet 1887 durch Karl Wilfert sen., 1923 entfernt, 2003 neu aufgestellt
 Hořovičky (Deutsch Horowitz), Okres Rakovník
 errichtet 1903, nach 1918 entfernt, 1992 wiederhergestellt
 Hostinné (Arnau), Okres Trutnov
 errichtet 1906 aus Carrara-Marmor durch Georg Leiske aus Wien, nach 1921 entfernt, 1999 restauriert und im Park vor dem Gymnasium wiederaufgestellt, unter Denkmalschutz
 Josefov (Josefstadt), OT von Jaroměř
 am 7. Juli 1991 zum 250. Geburtstag des Kaisers wiederaufgestellt
 Kadaň (Kaaden), Okres Chomutov, neu aufgestellt im Park ul. Komenského
 Kunratice u Cvikova (Kunnersdorf), Okres Česká Lípa, errichtet 1882
 Kunštát (Kunstadt), Okres Blansko, neu aufgestellt 1996
 Lovosice (Lobositz), Obelisk, errichtet 1768 zur Erinnerung an die Reise des Kaisers nach Dresden (1766), im Jahre 1920 zerstört, 1996 neu errichtet an der Aussiger Str. (Ústecká) 114
 Markoušovice (Markausch), OT von Velké Svatoňovice (Groß Schwadowitz)
errichtet 1883, wieder aufgestellt
 Rájec nad Svitavou (Raitz), am Schloss der Fürsten Salm-Reifferscheidt bei Blansko (Blanz)
 Raspenava, OT Luh (Raspenau, OT Mildenau)
 Slavíkovice (Slawikowitz), Okres Vyškov
 neu aufgestellt 1995
 Stráž pod Ralskem (Wartenberg), Okres Česká Lípa
 1923 entfernt, 1926 durch Kudlich-Denkmal ersetzt, jetzt wieder neu aufgestellt
 Šumperk (Mährisch Schönberg), neu aufgestellt in der Hlavní Třída
 Trutnov (Trautenau),
 errichtet 1886, 1923 entfernt, seit 2009 neu aufgestellt auf dem Ringplatz
 Uničov (Mährisch-Neustadt), Okres Olomouc
 errichtet 1882, neu aufgestellt 2000
 Žacléř (Schatzlar), Obelisk mit Relief Joseph II.
 Žlutice (Luditz), Okres Karlovy Vary
 errichtet 1882, 1923 entfernt, 1924 durch Hans-Kudlich-Denkmal ersetzt, 2007 wiederaufgestellt im Hof des Museums (im Schloss).

Ehemalige Kaiser-Joseph-II.-Denkmäler 

 Aš (Asch)
 Benešov nad Ploučnicí (Bensen)
 Bochov (Buchau), errichtet 1903, 1923 entfernt, Bildhauer: Karl Wilfert der Jüngere
 Březí u Mikulova (Bratelsbrunn), errichtet 1910
 Broumov (Braunau), errichtet 1881 von Franz Moritz Roser (1818–1906)
 Budyně nad Ohří (Budin an der Eger)
 Česká Lípa (Böhmisch-Leipa)
 České Budějovice (Budweis)
 Český Krumlov (Böhmisch-Krumau)
 Děčín (Tetschen)
 Jablonec nad Nisou (Gablonz an der Neiße)
 Jaroslavice, errichtet 1911, nach 1918 entfernt
 Jihlava (Iglau)
 Karlovy Vary (Karlsbad), OT Dalovice (Dallwitz)
errichtet 1881 von Friedrich Riedl von Riedenstein, entfernt 1919
 Karlovy Vary (Karlsbad), OT Rybáře (Fischern)
 Lanškroun (Landskron), errichtet 1882, 1924 entfernt
 Liberec (Reichenberg), errichtet 1892 von Anton Brenek
 Liběšice u Žatce (Liebeschitz), Okres Louny
 Litoměřice (Leitmeritz)
 Maršov (Marschendorf I), OT von Svoboda nad Úpou (Freiheit)
 Most (Brüx)
 Moravský Beroun (Bärn), errichtet 1910 am Kreuzberg, 1923 entfernt, 1924 Kudlichdenkmal
 Mušov (Muschau), ehem. Ort nördlich von Mikulov (Nikolsburg)
 Nový Jičín (Neutitschein), errichtet 1902 von Anton Brenek
 Opava (Troppau)
 Pohořelice (Pohrlitz), Okres Brno-venkov
 Rychnov nad Malší (Reichenau an der Maltsch)
 Starý Šaldorf u Znojma (Alt-Schallersdorf bei Znaim), errichtet 1884, entfernt 1919
 Štítary (Schiltern), Okres Znojmo, errichtet 1884, entfernt 1923
 Svitavy (Zwittau)
 Horní Tanvald (Obertannwald), OT von Tanvald (Tannwald)
 Teplice (Teplitz), von Franz Metzner
 Tisá (Tissa), 1888 vor der Kirche der Heiligen Anna errichtet, das Bronzestandbild wurde in der Fürst Salm´schen Giesserei in Blansko gegossen
 Ústí nad Labem (Aussig)
 Varnsdorf (Warnsdorf)
 Velká Úpa Groß Aupa
Vlasatice (Wostitz), errichtet 1883
 Vojkovice u Židlochovic (Woikowitz)
 Vrchlabí (Hohenelbe)
 Vyškov (Wischau)
 Žatec (Saaz), errichtet 1882, 1919 entfernt

Österreich 
 Arriach
 Bad Vöslau
 Deutschlandsberg
 Drösing
 Edlach
 Gmünd
 Graz
 Groß-Siegharts
 Heldenberg
 Krems, errichtet 1894
 Langenlois
 Lienz
 Mauerkirchen
 Pressbaum
 Poysdorf
 Schrattenthal
 St. Pölten
 Villach
 Weitra
 Wels, am Kaiser-Josef-Platz
 Wien am Josephsplatz, Denkmal von Franz Anton Zauner
 Wien-Schönbrunn
 Wien-Ottakring, am Lupus Pavillon
 Wien, im zweiten Hof des Alten Allgemeinen Krankenhauses (heute Campus der Universität Wien)
 Wiener Neustadt
 Ybbs

Polen 
 Cieszyn (Teschen)
errichtet 1884, bis 1920 auf dem Dominikanerplatz, jetzt im Friedenspark (Park Pokoju)

Deutschland 
 Hamburg am Rathaus

Bilder von Kaiser-Joseph-II.-Denkmälern in verschiedenen Städten

Trivia 
Es gibt auch Pressglas-Statuetten des Kaisers Joseph II. aus farblosem, mattiertem Glas, die in der Glashütte Riedel in Unterpolaun (Dolní Polubný, OT von Desná) im Isergebirge hergestellt wurden.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Denkmal Joseph II. in Lanškroun (tschech.)

Kaiser Joseph 02
!Joseph 02
Denkmal in Tschechien
!Kaiser-Joseph-II